Denne liste over fredede fortidsminder i Halsnæs Kommune viser alle fredede fortidsminder i Halsnæs Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Halsnæs Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments